

Hydronyme 

 Aigre, une rivière française des départements de Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire, et un affluent de la rive gauche du Loir, donc un sous-affluent de la Loire par la Sarthe et la Maine.

Toponyme 

 Aigre, une commune française de la Charente ;
  Romilly-sur-Aigre, une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.

Voir aussi 
 Sauce aigre-douce